Вулкэнешть (Вулканешты, ) — село в Ниспоренском районе Молдавии. Наряду с селом Чорешть входит в состав коммуны Чорешть.

География 
Село расположено на высоте 365 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Вулкэнешть проживает 1224 человека (605 мужчин, 619 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Ниспоренского района